Murder ballads são um subgênero da forma tradicional de balada que lida com um crime. Suas letras formam uma narrativa, descrevendo os eventos de um assassinato, muitas vezes incluindo o antes e o depois. O termo refere-se ao conteúdo e pode ser aplicado a baladas tradicionais, parte da cultura oral. Baladas Broadsheet impressas não usam as mesmas fórmulas ou estruturas, e estão enraizadas em uma sociedade letrada.

Descrição do gênero 
Uma Murder ballad em geral narra os detalhes de um crime mítico ou verdadeiro - quem é a vítima, por que o assassino decide matá-lo, como a vítima é atraída para o local do crime e o ato em si - seguido da fuga e / ou captura do assassino. Muitas vezes a balada termina com o assassino na cadeia ou a caminho da execução, ocasionalmente com um apelo para que os ouvintes não copiem os males cometidos pelo assassinato, conforme relatado pelo cantor.

Algumas contam a história do ponto de vista do assassino, ou tentam retratar o assassino de uma forma um tanto simpática, como "Tom Dooley". Uma gravação daquela música vendeu quase quatro milhões de cópias para o The Kingston Trio em 1958. Outras Murder ballads contam a história do crime do ponto de vista da vítima, como "Lord Randall", em que o narrador adoece e descobre que foi envenenado. Outros contam a história com maior distância, como "Lamkin", que registra os detalhes do crime e da punição sem qualquer tentativa de despertar simpatia pelo criminoso. Vinganças sobrenaturais forjadas pela vítima sobre o assassino, por vezes, figuram em baladas de homicídio, como "The Twa Sisters" (também conhecida como "Binnorie" ou "Minnorie" Balada de criança # 10).

Histórico 

Em meados do século XVII na Europa, as baladas estavam sendo impressas e vendidas em broadsheets.

Gêneros musicais